Pongaí kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pongaí (ort), São Paulo, 
 Pongaí (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar